L'Assassin est une nouvelle française de Guy de Maupassant (1887).
 L'Assassin est un roman policier belge de Georges Simenon (1937).
 L'Assassin () est un film italien d'Elio Petri (1961).